Сённерборг ():

 Сённерборг — административное образование в составе области Южная Дания, на юге полуострова Ютландия
 Сённерборг — город в Дании, административный центр одноимённой коммуны
 Сённерборг — замок в одноимённом городе